Conrad el Roig o Conrad I de Lotaríngia, duc de Lotaríngia 945-953
 Conrad II de Baixa Lotaríngia, duc de Baixa Lotaríngia (també simplement Conrad de Baixa Lotaríngia) 1076-1089